Die Regionalliga ist in der Saison 2009/10 die vierthöchste Ligenstufe im deutschen Eishockey. Ausgespielt werden die Regionalligen Nord, Ost, West, und Süd-West sowie diesen gleichgestellt die Bayernliga. Die Gruppen West und Süd-West spielen eine gemeinsame Meisterrunde und im Anschluss mit der Gruppe Nord Play-Offs aus.

Zur Saison 2010/11 wird die Oberliga in vier regionale Gruppen geteilt, wodurch fast alle Vereine der Regionalligen Nord, Ost und West in die Oberliga aufrücken.

Regionalliga Nord 

Die Regionalliga Nord wurde im Vergleich zur Vorsaison aufgestockt. Neu in der Liga waren die EC Wedemark Scorpions (ehemals Wedemark Farmers), die Crocodiles Hamburg, der SV am Salzgittersee unter dem Namen CRE Salzgitter Icefighters, eine Spielgemeinschaft des Bremer EC und des REV Bremerhaven 1b unter dem Namen SG Weser Stars sowie die Rostocker Piranhas aus der Oberliga. Die RL Nord umfasst damit zukünftig auch das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, welches bisher zur RL Ost gehörte. Die 1b der Grizzly Adams Wolfsburg hat sich aus der Liga zurückgezogen.

Die elf Mannschaften spielten ab September eine Einfachrunde. Ab Februar spielen die besten sechs Clubs eine Meisterrunde, die restlichen fünf eine Abstiegsrunde. Die beiden Ersten der Meisterrunde spielen schließlich eine Play-Off-Runde mit der Regionalliga West.

Vorrunde

Regionalliga-Nord-Ost-Pokal 

Der Regionalliga-Nord-Ost-Pokal wurde von Vereinen der Regionalligen Nord und Ost wieder ins Leben gerufen, nachdem er letztmals in der Saison 2004/2005 ausgetragen wurde. Die Teilnahme war freiwillig.

Gruppe A

Gruppe B

Play-offs

Regionalliga Ost 
An der Regionalliga Ost nehmen neun Mannschaften teil, die in einer Doppelrunde den Meister ausspielen. Die Saison begann Ende September. Meister wurden die Blue Lions Leipzig, obwohl sie kurz vor Ende der Meisterschaft Insolvenz anmelden mussten.

Die Anzahl ausländische Spieler im Aufgebot war auf drei beschränkt. In jedem Spiel mussten drei U23-Spieler sowie für jeden transferkartenpflichtigen Spieler ein weiterer U23-Spieler aufgeboten werden – Förderlizenzspieler galten dabei nicht als U23-Spieler.

Teilnehmer 

 ESC Halle 04 (Rückzug aus der Oberliga)
 ECC Preussen Juniors Berlin (Titelverteidiger)
 Black Dragons Erfurt
 ELV Tornado Niesky
 EHC Jonsdorfer Falken
 ERV Chemnitz 07
 FASS Berlin
 Blue Lions Leipzig (wirtschaftlicher Absteiger aus der Oberliga)
 EHV Schönheide 09 (Nachfolgeverein des insolventen EHV Schönheide)

Tabelle

Regionalliga NRW/Hessen 
Die Regionalliga West (offiziell Regionalliga NRW/Hessen) hat für diese Saison die beste Mannschaft der bisherigen Regionalliga Hessen aufgenommen, die Young Lions Frankfurt. Neu in der Liga sind außerdem der EHC Neuwied und der ESV Bergisch Gladbach als Aufsteiger aus der Verbandsliga sowie der EV Duisburg 1b als Nachrücker aus der Verbandsliga. Abgestiegen sind der Herner EV 1b sowie der EC Bergisch Land, in die Oberliga aufgestiegen der EHC Dortmund, der Iserlohner EC 1b hat sich zurückgezogen. Wie bisher wird die Liga auch 2009/10 aus zwölf Mannschaften bestehen.

Gespielt wird eine Einfachrunde, nach der sich die besten acht Clubs für die Meisterrunde qualifizieren. An dieser nimmt auch ein Vertreter der Regionalliga Süd-West teil (Rhein-Neckar Stars). Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 12 spielen mit den jeweils beiden besten Mannschaften der Verbandsliga NRW und der Hessenliga eine Relegationsrunde unter dem Namen Regionalligapokal. Die ersten Vier der Meisterrunde qualifizieren sich für die Vor-Play-Offs, deren beide Sieger Play-Offs mit der Regionalliga Nord spielen.

Vorrunde

Meisterrunde der Regionalligen West und Südwest

Regionalligapokal 
Aus der Verbandsliga NRW qualifizierten sich der EHC Die Bären Neuwied, der Grefrather EC 2001, die Ratinger Ice Aliens 1b und der  Herforder EV, aus der Hessenliga die RSC Darmstadt Crocodiles für den Regionalligapokal. Sieger wurde der EHC Troisdorf.

Play-Offs der Regionalligen West/Südwest und Nord 
Pre-Play-Off RL West (Modus Best-of-Two)
 ESC Moskitos Essen – Ratinger Ice Aliens ’97 3:1/7:4
 Düsseldorfer EG II – EV Duisburg 1:4/2:3

Halbfinale (Modus Best-of-Three)
 ESC Moskitos Essen –   ESC Harzer Wölfe Braunlage 6:2/6:3
 Rostocker  EC Piranhas – EV Duisburg 6:8/4:13

Finale (Modus Best-of-Three)
 ESC Moskitos Essen –  EV Duisburg 6:7/4:3/3:2

Regionalliga Süd-West 
An der in Regionalliga Süd-West umbenannten ehemaligen Baden-Württemberg-Liga nehmen neun Mannschaften teil. Neu in der Liga ist der Landesliga-Aufsteiger  Stuttgarter EC unter dem Namen Stuttgart Rebels. Die 1b-Mannschaft des SC Bietigheim-Bissingen spielte in der Vorsaison noch unter dem Namen "Stuttgart Rebels". Die Mannschaft des EC Eisbären Eppelheim wurde zugunsten der Mannschaft der Rhein Neckar Stars, die in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer ERC und dem EC Eppelheim organisiert wird und in Eppelheim spielt, nicht mehr gemeldet.

Gespielt wird von acht Teilnehmern eine Eineinhalbfachrunde (jedes Team spielt dreimal gegen jedes andere). Die Rhein-Neckar Stars spielen eine Einfachrunde und nehmen danach an der Meisterrunde der RL West teil. Alle anderen Mannschaften haben auf eine Teilnahme und damit eine Aufstiegsmöglichkeit verzichtet.

Teilnehmer 
 ESC Bad Liebenzell Black Hawks
 Rhein-Neckar Stars (Kooperation Mannheimer ERC/EC Eppelheim) (Titelverteidiger)
 EV Ravensburg 1b
 Schwenninger ERC Fire Wings
 Wölfe Freiburg 1b
 EHC Eisbären Heilbronn
 Stuttgarter EC "Stuttgart Rebels" (Aufsteiger)
 EHC Zweibrücken Hornets
 SC Bietigheim-Bissingen 1b

Tabelle

Bayernliga 

Die sechzehn Teilnehmer der Bayerischen Eishockeyliga (BEL) spielen in einer Einfachrunde die acht Teilnehmer an der oberen wie an der unteren Zwischenrunde aufgeteilt in jeweils 2 Gruppen zu 4 Mannschaften aus. In der Zwischenrunde werden die Playoff-Halbfinalisten bzw. die Playdown-Halbfinallisten ausgespielt.

Neu in der Liga sind die Landesligaaufsteiger EHC Bayreuth und EV Regensburg sowie der Absteiger aus der Oberliga TEV Miesbach. Aus der BEL abgestiegen waren der EHC 80 Nürnberg, die Wanderers Germering sowie der ESV Königsbrunn.

Hauptrunde

Obere Zwischenrunde

Gruppe A

Gruppe B

Play-Offs 
Halbfinale (Modus Best-of-Three)
 TEV Miesbach – EC Pfaffenhofen 2-1 (3:5, 4:2, 2:1 n. P.)
 VER Selb – EV Regensburg 2-1 (5:2, 3:5, 7:3)

Finale (Modus Best-of-Three)
 VER Selb – TEV Miesbach 0-2 (2:4, 3:7)

Spiele um Platz 3 (Hin- und Rückspiel)
 EC Pfaffenhofen – EV Regensburg (4:9, 3:4)

Der TEV Miesbach verzichtete auf den Aufstieg, daher konnten sich der VER Selb und der EV Regensburg für die Oberliga 2010/11 bewerben.

Untere Zwischenrunde

Gruppe A

Gruppe B

Play-Downs 
Runde 1 (Modus Best of Three)
 TSV Peißenberg – EV Dingolfing 2:0 (15:2, 10:3)
 EHC Waldkraiburg – EV Pfronten 0:2 (2:3, 5:6 n. P.)

Der EV Dingolfing und der EHC Waldkraiburg stiegen in die Landesliga Bayern ab und wurden durch die Aufsteiger Wanderers Germering und 1. EV Weiden ersetzt.

Runde 2 (Modus Best of Two)
 TSV Peißenberg – EV Pfronten 4:4/5:6

Wäre zusätzlich zu den beiden sportlichen Absteigern EV Dingolfing und EHC Waldkraiburg ein weiterer Absteiger aufgrund des gleitenden Abstiegs nötig gewesen, wäre dies der EV Pfronten gewesen.

Quellen 

Regionalliga 2009